Футбольная лига Англии в сезоне 1939/40 — 48-й сезон Футбольной лиги Англии. Первые матчи турнира состоялись в субботу 26 августа 1939 года, завершение сезона планировалось на 4 мая 1940 года.

1 сентября Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война. На следующий день состоялся розыгрыш третьего тура Футбольной лиги Англии, который стал последними перед объявлением Великобританией войны и вводом военного положения в стране. После ввода военного положения проведение массовых мероприятий в стране было запрещено на основании вновь принятого , на основании чего 6 сентября 1939 года Футбольная ассоциация Англии приняла решение о досрочном завершении сезона в связи с объявленной мобилизацией спортсменов в Британскую армию. Результаты сыгранных матчей были аннулированы и не включаются в официальную статистику.

Первый дивизион Футбольной лиги

Результаты матчей 
Ниже в справочных целях указаны результаты состоявшихся матчей. Результаты были отменены и не учитываются в официальной статистике клубов и игроков.

Второй дивизион

Результаты матчей 
Ниже в справочных целях указаны результаты состоявшихся матчей. Результаты были отменены и не учитываются в официальной статистике клубов и игроков.

Третий северный дивизион

Результаты матчей 
Ниже в справочных целях указаны результаты состоявшихся матчей. Результаты были отменены и не учитываются в официальной статистике клубов и игроков.

Третий южный дивизион

Результаты матчей 
Ниже в справочных целях указаны результаты состоявшихся матчей. Результаты были отменены и не учитываются в официальной статистике клубов и игроков.

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1939/40 на RSSSF.com 

1939
Футбол в Англии в сезоне 1939/1940
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спортивные соревнования, отменённые из-за Второй мировой войны